Sihorbo (Siempat Nempu), een plaats in Indonesië
Sihorbo (Barus Utara), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing